Мориц Саксонски (; 28. октобар 1696 – 30. новембар 1750) је био француски маршал и војни писац.

Биографија 
Рођен је 1696. године у Гослару као незаконити син Августа II Јаког, пољског краља и саксонског кнеза. Године 1698. послат је код оца у Варшаву. Август је годину дана раније проглашен за пољског краља. Као тринаестогодишњи дечак прикључио је саксонској војсци Еугена Савојског. Истакао се у опсади Штралзунда током Рата за шпанско наслеђе. Учествовао је и у Аустријско-турском рату. Након завршетка рата одлази у Париз где студира математику. Учествовао је и у Рату за пољско наслеђе. Узео је учешћа у Рату за аустријско наслеђе. Истакао се при заузимању Прага и Хеба. Године 1744. постао је француски маршал и главнокомандујући француске војске. Извео је четири похода у Аустријску Низоземску. Године 1745. остварио је значајну победу над савезницима (Низоземска, Британија, Хановер, Свето римско царство) у бици код Фонтноа. Следеће године поново односи победу код Рокуа, а 1748. године код Мастрихта.

Мориц је као војсковођа био изнад многих команданата своје епохе. Избегавао је одсудне битке и ратовао је изузетно методично и смишљено. У тактици се није опредељивао ни за линијски поредак ни за колоне већ за лако покретљиве формације типа легије. У свом најпознатијем делу "Mes Rêveries" (Амстердам, 1757). уопштио је искуства стечена у бројним ратовима које је водио. Покушавао је указати на основне проблеме теорије ратне вештине своје епохе. Залагао се за општу војну обавезу. Сматра да коњица треба бити лако наоружана и опремљена. Предлаже употребу малих група стрелаца испред борбеног поретка који ватром треба да сломе елан непријатеља. Препоручује отварање ватре по вољи.

Породично стабло

Види још 
 Битка код Фонтноа

Литература 
 Војна енциклопедија, том 5 (591)

Рођени 1696.
Умрли 1750.
Династија Ветин
Француски маршали
Личности Рата за аустријско наслеђе
Личности Рата за шпанско наслеђе
Личности Руско-турских ратова
Аустријско-турски рат (1716—1718)